Imię i nazwisko Armando Marques nosili lub noszą m.in.:
 Armando Marques (1930–2014) – brazylijski sędzia piłkarski
 Armando Marques  (ur. 1937) – portugalski strzelec sportowy, wicemistrz olimpijski z 1976